Lunada puede referirse a:
 Portillo de Lunada, un puerto de montaña entre Cantabria y la provincia de Burgos, en España.
 Estación de esquí de Lunada, una pequeña estación invernal de la cordillera Cantábrica, próxima al Portillo de Lunada.
 Resbaladero de Lunada, un ingenio del siglo XVIII construido en el Valle del Miera (Cantabria, España) para trasladar troncos de madera hasta la Real Fábrica de Artillería de La Cavada.
 Lunada, un disco de la cantante mexicana Thalía.